Пылаев Иван Петрович (род. 28 июля 1986 в г. Ленинград) — спортсмен, член федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга, cудья первой категории, тренер.

4 кратный чемпион мира в классе PR4, чемпион Европы в классе PR4, чемпион Европы в классе FF.

Имеет звание матера спорта по водно-моторному спорту.

Биография 
Родился в семье инженеров (отец — Пылаев Пётр Александрович, мать — Пылаева Надежда Борисовна). Закончил 586 гимназию Василеостровского района, которая была одним из первых центров развития Формулы Будущего в Санкт-Петербурге. Поступил в Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого на энергомашиностроительный факультет на специальность «Инженер-конструктор ДВС».

Начал заниматься водно-моторным спортом в возрасте 13 лет. В возрасте 20 лет стал тренером в сборной команде России по Формуле Будущего.

Достижения и победы

Тренерская деятельность 

Входил в состав сборной команды России по в классе FF более 13 лет. В 2017 (https://vk.com/wall-2592454_3344) и 2016 г (https://vk.com/wall-2592454_2270) был старшим тренером сборной России. В этот период команда завоевала общий командный кубок FF World Team Cup 9 раз. Подготовил команду PR 4 которая заняла 2 место в чемпионате мира в 2016 году и победившую на чемпионате мира в 2017 году (https://vk.com/wall-2592454_3115 ). Чемпионами стали Фролов Константин, Кондратьев Сергей и Мячин Михаил (https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/world-champion-mikhail-myachin/)

Примечания